Spoj je negibljiv trden stik med dvema ali več deli, ki se naredi iz že prej izdelanih in oblikovanih predmetov. Spoje se pogosto izdela s segretjem enega ali vseh sestavnih delov spoja.

Glej tudi 
 Varjenje